Selensky bzw. Selenskyj ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Selensky (* 1993), deutsche Fußballspielerin
 Wolodymyr Selenskyj (* 1978), Präsident der Ukraine, Jurist und ehemaliger ukrainischer Schauspieler und Produzent

Siehe auch:
 Selenska
 Selenski
 Żeleński
 Zelinsky
 Zieliński